Indikator kan syfta på: 
Kemiska indikatorer
 pH-indikator – visar om en lösning är sur, basisk eller neutral
 Redoxindikator – förändrar färg vid en viss normalpotential
 Biologisk indikator – en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö
 Indikatorklocka – ett mätinstrument som används för att referensmäta olika fasta ytor gentemot varandra
 Indikatorfunktion – en funktion inom sannolikhetsteori, se karakteristisk funktion
Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (även kallat indikator)